Mullach steht für:

 Friedrich Wilhelm August Mullach (1807–1882), deutscher Klassischer Philologe und Philosophiehistoriker

Berge (gälisches Oronym):